Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — защищала свой титул, но проиграла в четвертьфинале.

Общая информация 
19-летняя американка Лорен Дэвис стала обладательницей не самого частого достижения в рамках соревнований WTA: на одном турнире она смогла дважды обыграть одну и ту же соперницу — Светлана Кузнецова была обыграна сначала в финале квалификации, а затем в первом круге основы, куда россиянка попала, заполнив освободившиеся после позднего снятия соотечественницы Надежды Петровой место. Благодаря этим победам Дэвис удвоила число своих выигрышей в противостояниях с Top30 одиночного рейтинга и впервые одержала сразу две подобные победы на одном турнире.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Титул)
  Виктория Азаренко (Отказ)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Ли На (Полуфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал) 
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли (Третий раунд, отказ)
  Анжелика Кербер ''(Второй раунд)

<li>  Каролина Возняцки (Второй раунд)
<li>  Роберта Винчи (Третий раунд)
<li>  Мария Кириленко (Второй раунд)
<li>  Саманта Стосур (Третий раунд)
<li>  Кирстен Флипкенс (Третий раунд)
<li>  Слоан Стивенс (Третий раунд)
<li>  Елена Янкович (Третий раунд)
<li>  Ана Иванович (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2013